Цыганов (Цыганова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Цыганов, Вадим Борисович (род. 1963) — русский поэт, продюсер и дизайнер.
 
 
 Цыганов, Владилен Александрович (1936—2012) — советский и российский учёный-востоковед.
 
 Цыганов, Гавриил Петрович (1875—?) — член IV Государственной думы, крестьянин.
 
 
 Цыганов, Михаил Степанович (1921—2001) — Герой Советского Союза.
 
 Цыганов, Пётр Иванович (1924—1978) — Герой Советского Союза.
 Цыганов, Сергей Николаевич (род. 1992) — российский футболист.
 Цыганов, Эдуард Николаевич (род. 1933) — советский и российский физик.

Цыганова 
 Цыганова, Виктория Юрьевна (Вика Цыганова; род. 1963) — российская певица.
 Цыганова, Моника (род. 1969) — эстонская шахматистка.
 Цыганова, Наталья Петровна (род. 1971) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Цыганово — название ряда населённых пунктов на территории бывшего СССР.
 БТ Цыганова — проект советского лёгкого танка разработанного в 1934 г. под руководством Н. Ф. Цыганова с целью улучшения скоростных характеристик танков БТ.